«На Днепре» — романс М. П. Мусоргского на слова из поэмы «Гайдамаки» Т. Г. Шевченко 
 «На Днепре» — балет С. С. Прокофьева, op. 51, 1930
 «На Днепре» — сюита из балета «На Днепре» С. С. Прокофьева, op. 51 bis, 1933
 «На Днепре» — роман писателя Д. Р. Бергельсона (1932—1940)